Knoyle ist der Familienname folgender Personen:

 Kyle Knoyle (* 1996), englischer Fußballspieler
 Tavis Knoyle (* 1990), walisischer Rugby-Union-Spieler